Selena – meksykańsko-amerykańska piosenkarka
 Selena (film) – amerykański dramat biograficzny z 1997 r.
 Selena Gomez – amerykańska piosenkarka, aktorka
 Selena Silver – australijska aktorka filmów pornograficznych 
 Selena 216 – radioodbiornik przenośny produkcji zakładów TENTO w Mińsku
 Selena FM – polski producent i dystrybutor produktów chemii budowlanej